18-й выпуск Ваттенфаль Классик — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2013 25 августа 2013 года.

Участники 
На старт вышли 19 команд, обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 2 UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт